Симъёль — река в России, протекает в Сосногорском районе Республики Коми. Устье реки находится в 149 км по правому берегу реки Велью. Длина реки составляет 12 км.

Исток реки в болотах в 18 км к северо-востоку от посёлка Нижний Одес. Генеральное направление течения реки — северо-восток, русло сильно извилистое. Всё течение проходит по заболоченному таёжному лесу. Ширина реки на всём протяжении не превышает 10 м.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Печора от истока до водомерного поста у посёлка Шердино, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Печоры до впадения Усы. Речной бассейн реки — Печора.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 03050100112103000060429
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 103006042
 Код бассейна — 03.05.01.001
 Номер тома по ГИ — 03
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Сосногорского района
Притоки Велью